Jméno a příjmení Eric Johansson má více známých nositelů:

 Eric Johansson (malíř) – německo-švédský malíř a grafik (1896–1979)
 Eric Johansson (atlet) (1904–1972) – švédský sportovec
 Eric Johansson (hokejista) (* 1982) – kanadsko-švédský hokejista

Podobně znějící 
 Erik Johansson (rozcestník)
 Erica Johanssonová  (* 1974) – švédská atletka